Edmond Faulat (1802-1868), architecte français ;
 Armand Faulat (1835-1916), architecte français, fils d’Edmond Faulat ;
 Armand Faulat (1897-1970), industriel et homme politique français.